Chevalier - um título honorífico dos cavaleiros do imperador francês Napoleão Bonaparte.
Chevalier - A mais alta  honraria concedida a um Demolay ativo da Ordem DeMolay  por relevantes serviços destacados por pelo menos 4 anos consecutivos .

Pessoas
Anne Chevalier
Auguste Jean Baptiste Chevalier
Julio Chevalier
Maurice Chevalier
Michel Chevalier
Matheus Langer Didonet Chevalier

Outros
Chevalier de Pas

Desambiguação
Títulos de nobreza
Chevalier Mário Enrique Antúnez da Rosa pelo Priorado de Sião.Tendo ganhado o título no dia 06/05/2014.